Torfou ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Torfou (Essonne)
 Torfou (Maine-et-Loire), ehemalige Gemeinde